Groot-Kei of Groot Kei kan verwijzen naar:
Groot-Kei (rivier); Zuid-Afrika
Groot Kei (gemeente); Zuid-Afrika 
Kai Besar, ook wel Groot Kei genoemd; het grootste eiland van de Kei-eilanden in de Molukken